Куулар — тувинская фамилия, распространённая в Республике Тыва. Происходит от названия тувинского рода.

Известные носители:
 Куулар, Аяс Эрес-оолович (род. 1979) — российский артист горлового пения (хоомейжи).
 Куулар, Герман Белекович (род. 1962) — советский, российский артист, педагог по горловому пению, отец Мергена Куулара.
 Куулар, Елена Мандан-ооловна (род. 1964) — российский филолог.
 Куулар, Дондук (1888—1932) — председатель Президиума Малого Хурала Тувинской Народной Республики (1924—1926).
 Куулар, Доржу Сенгилович (1932—2007) — советский фольклорист, литературовед, критик, переводчик.
 Куулар, Мерген Германович (род. 1987) — российский артист горлового пения (хоомейжи).
 Куулар, Надежда Агбан-Шыыраповна (род. 1947) — советская и российская тувинская певица, народная артистка России.
 Куулар, Начын Сергеевич (род. 1995) — российский борец.
 Куулар, Николай Шагдыр-оолович (род. 1958) — советский поэт, прозаик, переводчик.
 Куулар, Черлиг-оол Чашкынмаевич (род. 1940) — советский поэт, прозаик, переводчик, фольклорист, критик, народный писатель Республики Тыва.
 Куулар, Шомаадыр Дойлуевич (род. 1943) — советский прозаик, журналист.
 Куулар, Эрес-оол Чамыянович (род. 1945) — советский и российский артист горлового пения (хоомейжи).